De Oberliga Berlin 1979/80 was het zesde seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal.  

BFC Preussen werd kampioen en nam deel aan de eindronde, waar de club meteen uitgeschakeld werd.

Eindstand

Eindronde om promotie

Duits competitievoetbal 1979/80
Oberliga Berlin